Орива́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Шале. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16252.

Коммуна расположена приблизительно в 440 км к юго-западу от Парижа, в 150 км южнее Пуатье, в 45 км к югу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 155 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 102 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 71 были экономически активными, 31 — неактивными (показатель активности — 69,6 %, в 1999 году было 68,8 %). Из 71 активных работали 66 человек (37 мужчин и 29 женщин), безработных было 5 (0 мужчин и 5 женщин). Среди 31 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта